Symfonieorkesten
Berliner Philharmoniker, een Duits symfonieorkest
deFilharmonie, thans Antwerp Symphony Orchestra, een Belgisch symfonieorkest
Luxemburgs Filharmonisch Orkest, het nationale orkest van Luxemburg
De Philharmonie (orkest), een amateur-symfonieorkest uit Amsterdam
philharmonie zuidnederland, symfonieorkest in de Zuid-Nederlandse provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg

Harmonieorkesten
Philharmonie Gelre
Philharmonie Sittard

Gebouwen
Berliner Philharmonie, Berlijn
Philharmonie Luxemburg, concertgebouw in Luxemburg
Philharmonie Haarlem
Philharmonie am Gasteig, München
Philharmonie (Hamburg), Hamburg
Philharmonie de Paris, Parijs